La monda con pan  es el octavo episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Fue transmitida originalmente en Comedy Central el 1 de agosto del 2012 y transmitida en FOX el 12 de mayo del 2013. El episodio fue escrito por Dan Vebber y dirigida por Stephen Sandoval.

Sinopsis 

Profesor Farnsworth lleva la tripulación de Planet Express a Alemania para el Oktoberfest. Fry se siente decepcionado al descubrir que la celebración se ha convertido en mucho más refinado desde el siglo XX, y sus intentos de conseguir intoxicado y realizar "El Baile del Pollo" avergonzado a sus compañeros trabajadores, en particular Leela, que rompe con él. Mientras tanto, Bender descubre que el chef Elzar está ahí, listo para ganar el reto de salchicha de decisiones utilizando carne de cerdo que ha sido envejecido más de 3000 años. Bender está decidido a ganar el evento, y toma un Fry abatido con él en la nave Planet Express para buscar mamuts congelados en un glaciar cercano en el valle de Neander, en la creencia de que la carne mayor de 30.000 años sin duda debe ganar. Bender tiene éxito en la búsqueda de un mamut lanudo, y con la ayuda de Fry, se procede a moler el Mammuthus primigenius en salchichas. Bender no es consciente cuando Fry parece caer en el molino. Más tarde, cuando el resto de la tripulación sabe salchichas de Bender, se encuentran rastros de pelo y la ropa de la fritada, y asumen que ha sido asesinado y convertido en carne de salchicha. Leela se molestó tanto que ella decide tener todos sus recuerdos de Fry eliminados. La tripulación de Planet Express hacen todo lo posible para evitar mencionar el nombre Fry a Leela después del proceso.
Un flashback muestra que Fry había conseguido auparse de la trituradora en el tiempo, perdiendo su ropa y un poco de pelo en el proceso. Luego cae en un pozo profundo, y está parcialmente congelada. Fry se descubrió pronto por una sociedad perdida de Neanderthal hombres de las cavernas y animales prehistóricos que vivieron en el glaciar de más de 30.000 años. Los neandertales fueron hace mucho tiempo al exilio por el entonces emergente Homo Sapiens Sapiens. La caída, después de haber dado Fry tanto amnesia y un Neanderthal frente como ampliada, lo deja inconsciente de su pasado, y se une a la tribu. Pronto se convence a los neandertales para volver a la superficie a través del agujero.
En la Oktoberfest, Bender está satisfecho de que su salchicha gigantesca solo obtuvo el tercer lugar. Fry dirige los neandertales de la cisterna, y atacar a los asistentes de la Oktoberfest con mamuts, un Coelodonta antiquitatis y un Megatherium (que se trasladó lentamente hacia Hermes). Bender utiliza el caos del ataque a disponer secreto de los chefs que ganaron el primer y segundo lugar, por lo que puede ser el ganador del primer lugar. Zapp Brannigan trata de atacar a su nave única de los neandertales para catapultar un Smilodon en el barco, provocando que se bloquee. La batalla culmina con Fry y Leela tener una cara a cara en la cubierta de la nave Planet Express. La pareja, aun falta recuerdos de unos a otros, sin embargo, viene a recordar al otro y abrazar con un beso. Las dos partes en conflicto se inspiran en este acto de afecto y deciden poner fin al conflicto.
Un nuevo y muy menos refinada celebración Oktoberfest se reinicia y el episodio termina cuando Fry se sienta mientras Leela lleva a cabo la "Baile del pollo", lo que le permite avergonzarlo, para variar.

Episodios

Referencias culturales 

 El episodio se encuentra principalmente en una futurista Oktoberfest, que se ha convertido en un acontecimiento intelectual.
 La visita de Leela de parodias forgettery la memoria del borrador de Annie la premisa de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donde el personaje Clementina (Kate Winslet) visita una clínica llamada Lacuna, Inc., para borrar los recuerdos de su relación con Jim Carrey 's personaje de Joel.
 El episodio incluye dos canciones originales de Denton, Texas, con sede nucleares polka banda Brave Combo más una versión de "El Baile del Pollo".
 Gag visual al final de la fiesta del oktoberfest, hacen una referencia a los créditos finales de Los Picapiedras con gran pedido de 'Costillas de Mamut' servidas, incluyendo la mesa volteada.
 Bender recibe un mensaje por Cuervo en una referencia al Juego de Tronos con jugar desaliñado parte de un Maestro de la Ciudadela.
 Dos semanas después de que salió al aire el show, un debate científico se planteó sobre si los primeros homo-sapiens se aparearon con los neandertales o no, debido a los recientes descubrimientos.

Recepción 

The A.V Club le dio a este episodio una "B".

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del Sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2012
Ficción sobre la amnesia